Toponímia:
 Bosc de Sant Miquel (Alàs i Cerc): indret del municipi d'Alàs i Cerc (Alt Urgell)
 Bosc de Sant Miquel (Baix Pallars): indret del municipi del Baix Pallars (Pallars Sobirà)